Кшиштоф Сапега (; 1590 — 27 ноября 1637, Падуя) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подстолий великий литовский (1623—1630), стольник великий литовский (1630—1631), кравчий великий литовский (1631—1633), подчаший великий литовский (1633—1637).

Биография 
Представитель коденской линии литовского магнатского рода Сапег герба «Лис». Третий сын воеводы полоцкого Николая Павловича Сапеги (1545—1599) от брака с княжной Анной Андреевной Вишневецкой (ум. ок. 1595).

В юности Кшиштоф вместе со своим братом Николаем много путешествовал по Западной Европе, учился в Вене, Трире и Майнце в 1608 году, а Париже в 1609-1610 годах, в Мадриде в 1611 году. Также находился в Риме (1612) и на Мальте (1613). В октябре 1613 года братья Кшиштоф и Николай вернулись на роидну. В 1616 году Кшиштоф Сапега самостоятельно ездил в Нидерланды.

Вернувшись домой, Кшиштоф Сапега принял участие вместе со своим братом, подстолием литовским Александром Сапегой, в походе польского королевича Владислава Вазы на Москву в 1617-1618 годах. В 1621 году участвовал в разгроме турецкой армии в битве под Хотином.

За свои заслуги в 1623 году получил должность подстолия великого литовского. В 1623 году был избран послом на сейм. В 1625 году сопровождал королевича Владислава в заграничном путешествии. В 1630 году стал стольником великим литовским, а в 1631 году — кравчим великим литовским. В 1632 году был избран послом на конвокационный сейм. В 1633 году получил должность подчашего великого литовского.

В 1637 году Кшиштоф Сапега из-за плохого состояния здоровья отправился в Италию, где и скончался 27 ноября в Падуи.

Был женат на Эльжбете Фирлей, от брака с которой не имел потомства.

Ссылки 
 Генеалогия магнатского рода Сапег

Кшиштоф
Стольники великие литовские
Подчашие великие литовские
Подстолии великие литовские
Кравчие великие литовские
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)